Карл Юстус Гейер (; 1797—1856) — немецкий  и ; профессор Гисенского университета; автор ряда научных трудов.

Биография 

Карл Юстус Гейер родился 9 апреля 1797 года в Дармштадте; происходил из семьи лесничих. После окончания средней школы и мастерской, которой руководил его отец, учился в Гиссенском университете. Он также некоторое время был учеником Генриха Котты в Тарандтской лесной академии, прежде чем (с 1817 года) стал занимать различные должности в лесной администрации в Гессене.

Взяв на себя огромную нагрузку Гейер этим привлек к себе внимание со стороны , который в 1824 году дал ему должность  учителя в недавно основанном «Гессенском институте лесоводства». Когда Хундешаген, вследствие своей болезни, стал раздражительным; Гейер оставил преподавание и в 1831 году стал лесничим у графа Эрбах-Фюрстенау, чтобы взять на себя управление его сильно опустошенными лесами в Оденвальде. После смерти Хундешагена в 1835 году вернулся в альма-матер, где получил звание профессора, но до 1843 года оставался в Оденвальде управляющим лесным хозяйством.

Являясь не только лесоводом-практиком, но и рассматривая лесоводство как научную дисциплину, Карл Гейер дал ценное обоснование методу исчисления лесного дохода и установил инновационные методы лесоустройства.

Карл Юстус Гейер умер 24 августа 1856 года в Гисене.

Его сын Фридрих Казимир Густав продолжил семейную династию и, будучи профессором Гисенского (с 1854) и Мюнхенского (с 1878) университетов, стал известен своими трудами по лесоустройству, оценке леса и лесной статистике.

Библиография 

 Die Vortheile und das Verfahren beim Baumroden, 1826.
 Die Wald-Ertrags-Regelung, Gießen 1841.
 Anleitung zu forststatischen Untersuchungen, verfasst im Auftrag der Versammlung Süddeutscher Forstwirthe (zu Darmstadt 1845), Gießen 1846.
 Die Hauptmethoden zur Waldertragsregelung grundsätzlich geprüft und verglichen, Gießen 1848.
 Der Waldbau oder die Forstproductenzucht, Band 4 der Encyclopädie der Forstwissenschaft, Leipzig 1854.
 Forstliche Bodenkunde und Klimatologie, Erlangen 1856.

Литература 
 
 
 Heyer, Carl // Allgemeine Deutsche Biographie 
 Heyer, Carl // Neue Deutsche Biographie 
 Heyer, 1. Karl // Nordisk familjebok
 Zoltán Rozsnyay. Carl Justus Heyer // Biographien bedeutender hessischer Forstleute. — Wiesbaden und Frankfurt am Main: Georg-Ludwig-Hartig-Stiftung & J. D. Sauerländer, 1990. — ISBN 3-7939-0780-5.

Выпускники Гиссенского университета
Преподаватели Гиссенского университета